8-ий Чемпіонат Росії з футболу проходив у 1999 році. Титул чемпіона Росії всьоме здобув футбольний клуб Спартак.

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Росії на RSSSF

Сезони чемпіонату Росії з футболу
1999 у Росії
Росія